Linear Quadratic Gaussian – controllo lineare quadratico gaussiano
 Loop Quantum Gravity – gravità quantistica a loop
 Large Quasar Group – ammasso di quasar